Méano ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Méano (1931–1953), französischer Fußballspieler
 Guy Méano (* 1934), französischer Fußballspieler